Урсицин — мужское имя латинского происхождения. Известные носители:
 Урсицин (I век) — раннехристианский мученик
 Урсицин Сансский — епископ Санса (356—387); святой
 Урсицин — римский военачальник во второй половине IV века
 Урсицин Равеннский — епископ Равенны (533—536); святой